Monsenhor Gil kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monsenhor Gil (ort), Piauí, 
 Monsenhor Gil (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar